Франси́с Перре́н (; род. 10 октября 1947, Версаль, Франция) — французский актёр, режиссёр и сценарист.

Российскому зрителю известен по роли «Шарля-Юбера Поше» в фильме «Украли бедро Юпитера».

Биография 
Франсис Перрен родился 10 октября 1947 года в Версале. Учась в Парижской консерватории и «Комеди Франсэз» посещал курсы Луи Сенье () и Пьера Дюкса ().

Дебютирует на широком экране в 1973 с маленькой ролью в фильме «Консьерж» Жана Жиро.

В следующем году он получает главные роли в фильмах «Не та любовная история» и «Пощёчина», тем самым завоёвывая своё место в киноискусстве.

В то же время он играет множество ролей второго плана в многочисленных комедиях, таких как: «Безумия буржуазии» Клода Шаброля, «Робер и Робер» Клода Лелуша.

В 1972 играл в театре «Комеди Франсез» ().

Сыграл роль в спектакле «Проделки Скапена» по пьесе Мольера «Проделки Скапена»

С 1992 по 2000 год был директором театра «Théâtre Montansier» в Версале.

В 2001 вместе с Жаном-Клодом Бриали выступил художественным заместителем директора Фестиваля в Анжу (), затем в 2002 и 2003 годах был директором.

Франсис Перрен также занимается благотворительностью.

Не следует путать Франсиса Перрена с вымышленным персонажем «Франсуа Перрен/Франсуа Пиньон» Франсиса Вебера.

Фильмография

Работы в кино 
 1973 — Заживо погребённая / Sepolta viva
 1973 — Консьерж / Le Concierge
 1974 — Не та любовная история / On s’est trompé d’histoire d’amour
 1974 — Пощёчина / La Gifle
 1974 — Неустрашимый д’Артаньян / D’Artagnan l’Intrépide
 1975 — Серьёзный, как удовольствие / Sérieux comme le plaisir
 1975 — Это твердо ко всему миру / C’est dur pour tout le monde
 1976 — Безумия буржуазии / Folies bourgeoises
 1976 — Посыльный из Максима / Le Chasseur de chez Maxim’s
 1977 — Синие папоротники / Les Fougères bleues
 1977 — Сороконожка бьёт чечётку / Le mille-pattes fait des claquettes
 1978 — Робер и Робер / Robert et Robert
 1979 — Голубчик / Gros câlin
 1980 — Украли бедро Юпитера / On a volé la cuisse de Jupiter
 1981 — Король дураков / Le Roi des cons
 1982 — Неприятная физиономия / Tête à claques
 1982 — Безумная история Франсиса Перрена / La folle histoire de Francis Perrin
 1983 — Весь мир может ошибаться / Tout le monde peut se tromper
 1984 — Красивое сердце / Le joli coeur
 1985 — Это случилось со мной / Ça n’arrive qu'à moi
 1986 — Дебютант / Le débutant
 1987 — Клуб встреч / Club de rencontres
 1990 — Считающийся опасным / Présumé dangereux
 1993 — Браконьер / La braconne
 1993 — Инспектор Медез / Inspecteur Médeuze
 1996 — Зелёная красавица / La belle verte
 2004 — Род человеческий: Парижане / Le genre humain — 1: Les parisiens
 2005 — Смелость любить / Le Courage d’aimer
 2006 — Петер Пан вырос а Джон Леннон умер / Peter Pan a grandi et John Lennon est mort
 2007 — Медовый Месяц / Lune de miel
 2009 — Кот и мышь / Chat et souris
 2013 — Каникулы маленького Николя / Les vacances du petit Nicolas

Работы на ТВ 
 1972 — Буссардели / Les Boussardel
 1972 — Железные дороги / Les chemins de fer
 1973 — Проделки Скапена / Les fourberies de Scapin
 1976 — Век Просвещения / Le Siècle des Lumières
 1977 — Это случилось в Париже / C’est arrivé à Paris
 1978 — Один медведь не как другие / Un ours pas comme les autres
 1978 — В театре вечером / Au théâtre ce soir
 1979 — Три мушкетёра / Les trois mousquetaires ou L’escrime ne paie pas
 1980 — Севильский цирюльник / Le Barbier de Séville
 1980 — Антенна Франсису Перрену / Antenne à Francis Perrin
 1988 — Восхищение Скапена / Le ravissement de Scapin
 1991 — Максим и Ванда: Ключевая революция в руках / Maxime et Wanda: Une révolution clé en main
 1994 — Топаз / Topaze
 1995 — Максим и Ванда: Красивый мусор / Maxime et Wanda: Les belles ordures
 1997 — Чудо в Эльдорадо / Miracle à l’Eldorado
 2000 — Дитя стыда / L’enfant de la honte
 2001 — Новые приключения Лаки Люка / Les nouvelles aventures de Lucky Luke
 2002 — В этих руках / Sentiments partagés
 2002 — Жульетта Лезаж, врач для всех / Juliette Lesage, médecine pour tous
 2007 — Три чудесные сказки / Trois contes merveilleux
 2008 — Дама от Максима / La dame de chez Maxim
 2009 — Клара, французская страсть / Clara, une passion française

Режиссёр, сценарист 
 1982 — Неприятная физиономия / Tête à claques
 1984 — Красивое сердце / Le joli coeur
 1985 — Это случилось со мной / Ça n’arrive qu'à moi
 1986 — Дебютант / Le débutant

Награды 
 1987 — Кавалер ордена «За заслуги»
 1990 — Кавалер ордена Искусств и литературы
 1994 — Кавалер ордена Почётного легиона
 2001 — Офицер ордена «За заслуги»
 2003 — Офицер ордена Культурных заслуг (Монако)
 2007 — Офицер ордена Почётного легиона
 2016 — Офицер ордена Искусств и литературы

Ссылки 
 

Актёры Франции